Ени Џенингс (12. новембар 1884 – 20. новембар 1999) била је британска суперстогодишњакиња која је била најстарија жива особа у Европи и друга најстарија жива особа на свету у време своје смрти.

Биографија
Ени Џенингс је рођена 12. новембра 1884. године  у Честерфилду , у Енглеској, и тамо је живела цео свој живот. Радила је као учитељица и није имала деце. Наводно јој се није допадало то што се налази у Гинисовој књизи рекорда. Џенингс је умрла 20. новембра 1999. године, осам дана након 115. рођендана. Након смрти Британке Луизи Жан Ајакс  9. децембра 1997, Џенингс је постала најстарија жива особа у Европи.  Након Џенингсове смрти, још једна Британка, Ева Морис постала је најстарија жива особа у Европи. 

У време своје смрти, Џенингс је била друга најстарија жива особа на свету после 119-годишње Саре Кнаус , која ју је надживела за 40 дана.

Референце

Рођени 1884.
Умрли 1999.
Суперстогодишњаци